Monte San Giuliano – massima cima del Monte Pisano 
Monte San Giuliano – antico nome del Monte Erice
 Monte San Giuliano – nome del comune di Erice tra il 1167 e il 1934
Monte San Giuliano – principale rilievo di Caltanissetta